Pristina är ett släkte av ringmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Pristina i familjen glattmaskar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Naididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattmaskar